Kuri bezeichnet
 Kuri (Hiiumaa), ein Ort in der Landgemeinde Hiiumaa, Estland
 Kuri (Indien), ein Ortsteil der Stadt Mirzapur, Indien
 eine Hunderasse, siehe Liste seltener Hunderassen#K
 Kuri-Rind, eine nigerianische Rinderrasse

Kuri ist der Familienname folgender Personen:
 Fidel Kuri Grajales (* 1962), mexikanischer Politiker und Unternehmer
 Emile Kuri (1907–2000), mexikanischer Szenenbildner
 Salvador Kuri, mexikanischer Fußballtorhüter
 Sinan Al Kuri (* 1979), deutscher Schauspieler
 Ursula Kuri (* 1935), deutsche Politikerin (CDU)
 Waldemar Kuri (* um 1935), deutscher Filmregisseur und Produzent 

Siehe auch:
 Kury
 Kouri
 Khouri
 Khoury
 Churi